Die Ligue 2 2013/14 war die 75. Austragung der zweithöchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 2. August 2013 und endete am 16. Mai 2014. Zweitligameister wurde FC Metz.

Als Absteiger aus der Ligue 1 kamen AS Nancy, der ES Troyes AC und Stade Brest dazu, aus der dritten Liga stiegen US Créteil, FC Metz und CA Bastia auf.

Vereine

Abschlusstabelle

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Siehe auch 
 Ligue 1 2013/14
 Coupe de France 2013/14

Weblinks 
Offizielle Website der Ligue 2 (englisch)
Tabelle und Ergebnisse
Komplette Torjägerliste

2013/14
Fußballsaison 2013/14